Эттер() — немецкая фамилия.

Известные носители:
 
 Эттер, Алексей Карлович (до 1790 — после 1855) — военно-полицейский врач, писатель.
 Эттер, Иван Севастьянович (1863—1938) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 
 
 Эттер, Пол (1939—1985) — швейцарский альпинист.
 Эттер, Севастьян Павлович (1829—1883) — генерал-лейтенант.
 Эттер, Филипп (1891—1977) — швейцарский политик, президент.

См. также:
 Эттер (метеорит)